Engelse benaming voor, onder andere, een winkel of een warenhuis
 Štore, zelfstandige gemeente in de Sloveense regio Savinjska
 The Store, voormalige Nederlandse kledingwinkelketen van het modeconcern The Sting Companies